Тама́ра Васи́льевна Бала́ндина (урождённая Панфи́лова; 2 апреля 1923 — 22 июня 2010) — советская пловчиха и тренер по плаванию. Мастер спорта, Заслуженный тренер РСФСР.

Биография 
Тамара Панфилова родилась 2 апреля 1923 года в Воронеже. Заниматься плаванием начала в конце 1930-х годов в городе Горьком (ныне Нижний Новгород), где она училась в речном техникуме на судоводительском отделении. Её наставником сначала был Ю. Яковлев, затем — И. И. Махин. В годы Великой Отечественной войны служила в войсках ПВО.

Панфилова занимала 2-е и 3-е места чемпионатов СССР в плавании на открытой воде (дистанция 15 км). Заняла 3-е место первенства СССР среди девушек (1940) в плавании на 100 м брассом в составе сборной Горького. Участвовала в марафонских заплывах: 60 км по Волге (1946) и 75 км (1947). Летом 1946 года установила женский рекорд Европы на открытой воде, проплыв 60 километров от Городца до Горького. Вскоре вышла замуж за военного и взяла его фамилию Баландина.

24 июля 1948 года Тамара Баландина установила мировой рекорд, проплыв 100 км вниз по Волге. Она стартовала в 1 час 5 мин ночи у пристани Пучеж Ивановской области и финишировала спустя 20 часов 48 минут в Нижнем Новгороде на Стрелке. За установление мирового рекорда ей было присвоено звание мастера спорта. Об этом заплыве Тамара Баландина говорила:

В 1949 году Тамара Баландина вслед за мужем переехала в Баку, а позднее в Смоленск. В 1957 году обосновалась в городе Волжский. Там она работала старшим тренером в спортивной школе, за подготовку пловцов ей было присвоено звание Заслуженного тренера РСФСР. Позднее работала в Волгограде; затем вновь вернулась в Горький. На Бору работала старшим тренером бассейна «Кварц», вслед за этим работала в интернате спортивного профиля в Автозаводском районе. В 1981 году была направлена работать старшим тренером в город Припять. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 серьёзно сказалась на её здоровье. После этого она некоторое время проработала тренером в городе Белая Церковь Киевской области. Выйдя на пенсию, вернулась в Горький.

Воспитала более ста мастеров спорта, в том числе чемпионов СССР и участников Олимпийских игр. Среди них рекордсмен Европы Иван Каретников, трёхкратный чемпион СССР Леонид Доброскокин, победитель первенства Европы Александр Рубачёв и другие.

Умерла в Нижнем Новгороде 22 июня 2010 года. Похоронена на Красном кладбище.

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны II степени (6 ноября 1985)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Заслуженный тренер РСФСР (1963)
 Мастер спорта СССР
 Почётный гражданин города Волжский Волгоградской области

Примечания 

Пловцы СССР
Пловцы России
Тренеры СССР по плаванию
Тренеры по плаванию России
Похороненные на Красном кладбище
Почётные граждане Волжского